Демі Схюрс і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом. Схюрс мала грати в парі з Анною-Леною Гренефельд, але вони знялись до початку свого матчу першого кола. Среботнік грала в парі з Ракель Атаво, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Габріела Дабровскі і Сюй Іфань.

Дабровскі та Сюй потім вибороли титул, перемігши у фіналі Шерон Фічмен і Ніколь Мелічар з рахунком 4–6, 7–6(7–5), [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Nurnberger Versicherungscupandnbsp, парний розряд
2019, парний розряд
Nurnberger Versicherungscup, парний розряд